Wilfred Patrick Thesiger DSO (3 de junho, 1910 – 24 de agosto, 2003) foi um explorador britânico nascido em Addis Ababa, capital da Etiópia.

Prêmios
Commander of the Order of the British Empire, CBE 1968Companion of the Distinguished Service Order, DSO 1941
Master of Arts, MA, OxonThird Class Star of Ethiopia 1930
Founder's Medal, Royal Geographical Society, RGS 1948Lawrence of Arabia Medal, Royal Central Asian Society, RCAS 1955
Livingstone Medal, Royal Scottish Geographical Society, RSGS 1962W.H.Heinemann Award 1964
Royal Society of Literature, RSL 1965Burton Memorial Medal, Royal Asiatic Society, RAS 1966
Honorary Dlitt Leicester 1967Fellow Royal Society of Literature, FRSL 1982
Honorary Fellow British Academy, FBA 1982;

LivrosArabian Sands (1959) travel writing classic, reissued in several editions
Currently available edition: 
Paperback reissue April 1985 by Penguin; ISBN 0-14-009514-4
Out of print editions
Hardcover reissue 1960 Readers Union (January 1, 1960)  270 pp; ASIN B0007J3E16
Paperback reissue 1981 Viking Press (February 1981); ISBN 0-14-002125-6
Hardcover reissue 1983 by Fairmount Books Ltd Remainders (September 30, 1983); ISBN 0-00-217005-1
Hardcover reissue 1983 by Viking Adult (April 19, 1984). 347 pp. ISBN 0-670-13005-2
Paperback reissue 1984 by Penguin; ISBN 0-14-009514-4
Hardcover reissue 1998 by Motivate Publishing Ltd; ISBN 1-873544-75-8The Marsh Arabs (1964):
Penguin Classics; Reissue edition (25 October 2007); # ISBN 0141442085, # ISBN 978-0141442082
Out of print editions
 Paperback reissue 1983 (out of print) — Gardners Books (April 30, 1983); ISBN 0-14-009512-8 
Hardover reissue 1985 (out of print) — Harpercollins Pub Ltd (May 31, 1985); ISBN 0-00-217068-XThe Last Nomad (1979) — out of print in all editions.
Out of print editions
 American hardcover reissue 1980 (out of print) — William Collins Sons & Co.; ISBN 0-525-93077-9 The Life of My Choice (1987) — out of print in all editions; described as a remarkable biography
Out of print editions
British edition Collins (1987); ISBN 0-00-216194-X; 
American hardcover edition W.W. Norton (January 1988) 459 pp; ISBN 0-393-02513-6;
American paperback edition Harpercollins Pub Ltd (March 31, 1993). ISBN 0-00-637267-8My Kenya Days Harper Collins, London, 1994; ISBN 0-00-255268-X

 The Danakil Diary: Journeys through Abyssinia, 1930-4 Hammersmith, 1996, ISBN 0-00-638775-6 His account of exploring the Awash valley, and encounters with the Afar people.Among the Mountains: Travels Through Asia Harper Collins, (1998); ISBN 0-00-255898-X. This account presents edited portions of journal entries written during trips to remote mountain areas of Afghanistan, Pakistan, and Kurdistan between 1952 and 1965, as well as numerous black-and-white photographs that he took at the time. There is little detail (nor current travel information) since the book is based on his diary entries. For a better account, read The Life of My Choice. Crossing the Sands Motivate Pub Ltd (January 2000) 176 pp; ISBN 1-86063-028-6. About his journeys in the Empty Quarter and the Arabian Peninula during the late forties, with photographs, but apparently more than a coffee table book.My Life and Travels (anthology) 
Available editions
 Hardcover edition Harper Collins (October 21 2002) 352 pp. ISBN 0-00-257151-X
 Hardcover reissue  by Flamingo (October 6, 2003) 320 pp; ISBN 0-00-655212-9A Vanished World — in printAvailable editions
 First American hardcover edition 2001 W.W. Norton (September 17, 2001) 192 pp; ISBN 0-00-710837-0
 American hardcover edition 2002 W.W. Norton (April 2002) 189 pp, possibly the same as above, collection of photographs; ISBN 0-393-05086-6

Referências
Michael Asher. Thesiger; ISBN 0-14-014749-7
Alexander Maitland. Thesiger: A Life in Pictures; ISBN 1-86063-165-7
Alexander Maitland, Wilfred Thesiger: The Life of the Great Explorer'' (Harperpress, February 20, 2006) 544 pp.

Ligações externas
 Collection of Thesiger's photography in Pitt Rivers Museum
 Daily Telegraph obituary
 Review of maitland's official biography discusses various aspects of the explorer's life and characters.
 The Guardian obituary (27 August 2003) with links to an earlier profile (29 June 2002) and to extracts from his books and reviews.
 BBC obituary (26 August 2003) contains errors such as Wilfred being the youngest son, which he was not.
 Profile by Robin Hanbury-Tenison founder of Survival International (an NGO promoting the welfare of tribal/ indigenous people worldwide)
 Eric Newby's recollections of Thesiger
 Frank Gardner (journalist), the BBC's Security Correspondent, recalls personal memories of the great explorer including inspiring Gardner to learn Arabic.

Exploradores do Reino Unido
Naturais de Adis Abeba